

Biografia 
 L’ingegnere francese ha conosciuto Pănculescu grazie alla raccomandazione del poeta romeno Vasile Alecsandri. Gli ha assegnato un posto di lavoro nella sua azienda, dove Pănculescu si è fatto notare in poco tempo come uno dei migliori specialisti, con una solida conoscenza concernente la resistenza dei materiali e nei calcoli.

Dopo la laurea al Politecnico di Zurigo, ritorno in Romania. Venne incaricato di progettare la linea ferroviaria Bucarest-Predeal nel 1878. Ideò una tecnica di costruzione che attirò l'attenzione di Gustave Eiffel. Il metodo prevedeva la posa delle rotaie sulle traversine fuori dalla sede dei binari e permise la realizzazione del progetto entro un anno invece dei 5 preventivati. Eiffel si recò in Romania, a Vălenii de Munte, dove lavorava Pănculescu per discutere con lui dell'idea di costruire una torre fuori per l'Esposizione universale di Parigi del 1889. Pănculescu gli mostrò la sua tecnica, dopo che i due discussero la possibilità di adattarla alla torre che poi venne effettivamente realizzata. La prova che sostiene l'ipotesi che dietro la costruzione della torre Eiffel ci sarebbe stato la collaborazione di Pănculescu potrebbe essere nello scritto di Eiffel stesso, "Communication sur les travaux de la tour de 300m", dove verrebbe affermato che la torre sarebbe stata costruita secondo una tecnica inventata da Pănculescu.

Note

Altri progetti